Коша́ра — те ж саме, що вівчарня, хлів чи загін для овець.
 Коша́ра — рідковживане позначення хліва для великої рогатої худоби.
 Коша́ра — застаріла назва дерев'яного фабричного будинку.

Топонім 

  — село в Рогачовському районі Гомельської області.
  — село в Столинському районі Берестейської області.

 Кошара — хутір в Александрово-Гайському районі Саратовської області.
 Кошара — озеро в Тюкалінському районі Омської області.

 Кошара — село в Україні, в Бериславському районі Херсонської області.
 Кошара — гора в Криму.
 Пилипо-Кошара — село в Україні, в Романівському районі Житомирської області.

Див. також 
 Кош
 Кіш (значення)